Partido dos Trabalhadores (Argélia)
Partido dos Trabalhadores (Brasil)
Partido dos Trabalhadores da Coreia (Coreia do Norte)
Partido dos Trabalhadores do Curdistão
Partido dos Trabalhadores (França)
Partido dos Trabalhadores (Guiné-Bissau)
Partido dos Trabalhadores Húngaros
Partido dos Trabalhadores da Irlanda
Partido dos Trabalhadores Polacos
Partido Alemão dos Trabalhadores
Partido Geral dos Trabalhadores (Brasil)
Partido Nacionalista dos Trabalhadores (Brasil)
Partido Nacionalista dos Trabalhadores Brasileiros (Brasil)
Partido Obrero (Argentina)

Desambiguações de política
Desambiguações de organizações